Frances est un prénom anglais, porté surtout aux États-Unis (diminutif : Fran), équivalent du prénom français .

Personnalités

Cinéma 

 Frances est un film américain de Graeme Clifford sorti en 1982 et basé sur l'histoire de Frances Farmer.
 Frances Farmer will have her revenge on Seattle, chanson de Kurt Cobain.

Toponyme 

 Lac Frances, (Yukon).
 La rivière Frances, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 Prix Robert et Frances Flaherty
 
 Épervier de Frances
 Frances : nom de code donné par les américains au bombardiers japonais Yokosuka P1Y 'Ginga' pendant la  mondiale

Notes et références 

Prénom anglais
Prénom américain
Prénom féminin
Homonymie de prénom
Surnom